Таволожка — реки в России:
 Таволожка (приток Большого Узеня) — в Саратовской и Волгоградской областях;
 Таволожка (приток Медведицы) — в Саратовской и Волгоградской областях;
 Таволожка (приток Шайтанки) — в Свердловской и Тюменской областях;
 Таволожка (приток Самары) (Таволжанка) — в Самарской области.

Таволожка — населенные пункты в России:
 Таволожка — деревня в Туринском городском округе Свердловской области, России.